Кубок Канады 1991 — пятый и последний по счёту хоккейный турнир Кубка Канады, проходивший со 31-го августа по 16 сентября 1991 года в городах Квебек, Монреаль, Торонто, Саскатун, Гамильтон, Питтсбург, Детройт, Чикаго. Победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале (серия до двух побед) сборную США — 4:1, 4:2. Лучшим игроком турнира был назван канадский вратарь Билл Рэнфорд.

Предварительный этап

Результаты матчей

Турнирное положение 

Сокращения: И = Игры, В = Выигрыши, Н = Ничьи, П = Проигрыши, ЗШ = забитые шайбы, ПШ = пропущенные шайбы, О = Очки

Полуфиналы

Финал (до двух побед)

Составы команд 
 Канада (тренер — Майк Кинэн): вратарь — Билл Рэнфорд; защитники — Эрик Дежарден, Эл Макиннис, Скотт Стивенс, Стив Смит, Лэрри Мёрфи, Пол Коффи, Марк Тинорди; нападающие — Стив Лармер, Дэйл Хаверчук, Марк Мессье, Люк Робитайл, Тео Флёри, Эрик Линдрос, Брент Саттер, Рик Токкет, Дирк Грэм, Брендан Шэнахэн, Шейн Корсон, Расс Куртнолл, Уэйн Гретцки.

 США (тренер — Боб Джонсон): вратари — Майк Рихтер, Джон Ванбизбрук; защитники — Брайан Лич, Кевин Хэтчер, Джим Джонсон, Эрик Уайнрич, Гэри Сутер, Крис Челиос, Крэйг Воланин; нападающие — Бретт Халл, Майк Модано, Джо Маллен, Джереми Рёник, Кевин Миллер, Крэйг Дженни, Тони Грэнато, Дейв Кристиан, Пэт Лафонтен, Эд Ольчик, Джоэль Отто, Дуг Браун, Рэнди Вуд.

 Финляндия (тренер — Пентти Матикайнен): вратари — Маркус Кеттерер, Юкка Тамми; защитники — Теппо Нумминен, Кари Элоранта, Янне Лаукканен, Юрки Лумме, Тимо Ютила, Вилле Сирен, Арто Руотанен, Паси Хуура; нападающие — Эса Тикканен, Ханну Ярвенпяя, Йиро Ярви, Яри Курри, Тимо Пелтомаа, Кристиан Руутту, Янне Оянен, Теему Селянне, Раймо Сумманен, Петри Скрико, Пекка Тиркконен, Ярмо Кекаляйнен.

 Швеция (тренер — Конни Эвенссон): вратари — Томми Сёдерстрём, Рольф Риддервалль; защитники — Томми Албелин, Петер Андерссон, Бёрье Сальминг, Челль Самуэльссон, Ульф Самуэльссон, Калле Юханссон, Никлас Лидстрём; нападающие — Матс Сундин, Томас Рундквист, Матс Нэслунд, Ульф Дален, Томас Сандстрём, Томас Стеен, Чарльз Берглунд, Бу-Микаэль Андерссон, Ларс Эдстрём, Томас Форслунд, Юхан Гарпенлёв, Юнас Бергквист, Никлас Андерссон.

 СССР (тренер — Виктор Тихонов): вратари — Михаил Шталенков, Андрей Трефилов, Алексей Марьин; защитники — Дмитрий Миронов, Алексей Гусаров, Владимир Малахов, Алексей Касатонов, Михаил Татаринов, Игорь Кравчук, Алексей Житник, Дмитрий Филимонов; нападающие — Сергей Фёдоров, Александр Семак, Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Андрей Ломакин, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Равиль Хайдаров, Виктор Гордиюк, Александр Гальченюк, Игорь Королёв.

 Чехословакия (тренер — Иван Глинка): вратари — Доминик Гашек, Олдржих Свобода, Милан Гниличка; защитники — Франтишек Кучера, Ергуш Бача, Франтишек Мусил, Иржи Шлегр, Лео Гудас, Рихард Шмеглик, Камил Прахарж; нападающие — Йозеф Беранек, Здено Цигер, Петр Грбек, Яромир Ягр, Томаш Елинек, Камил Каштяк, Любомир Колник, Роберт Крон, Жигмунд Палффи, Михал Пивонька, Роберт Райхел, Мартин Ручински, Рихард Жемличка

Статистика игроков

Бомбардиры

Победы вратарей

Сборная «Всех звезд» 
 Вратарь: Билл Рэнфорд, Канада
 Защитники: Крис Челиос, США; Эл Макиннис, Канада
 Нападающие: Уэйн Гретцки, Канада; Джереми Рёник, США; Матс Сундин, Швеция

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 1991 Canada Cup

Спорт в Канаде в 1991 году
Кубок Канады
Август 1991 года
Сентябрь 1991 года